Гневышев — фамилия; имеет женскую форму Гневышева.
 Гневышев, Андрей Иванович (1872—1941) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Гневышев, Валерий Львович (род. 1959) — украинский архитектор.
 Гневышев, Мстислав Николаевич (1914—1992) — советский астроном.
 Гневышевы (Гневашевы) — старинный русский дворянский род.